Азара:

 Азара — соборная площадь или предхрамовый двор иудейского Второго храма.
 Фамилия. Известные носители:
 Хосе Николас де Азара (1730—1804) — испанский дипломат.
 Феликс де Азара (1742—1821) — испанский путешественник и натуралист.
 Род растений:
 Азара (растение) ()